

Aziende 
 On Air  – compagnia aerea italiana

Cinema 
 On Air - Storia di un successo  – film del 2016 diretto da Davide Simon Mazzoli

Musica 
 On Air  – album di Alan Parsons del 1996
 On Air  – album di June Tabor del 1998
 On Air  – album di John Fahey del 2005
 On Air  – album di James Ferraro del 2010
 On Air – album dei Queen del 2016
 On Air – album compilation dei Rolling Stones del 2017

Pubblicità 
 On Air  – espressione usata nel gergo pubblicitario per indicare che una campagna è in onda, ovvero è stata lanciata sui mezzi di comunicazione di massa.

Televisione 
 On Air  – episodio della terza serie di Belli dentro
 Il bello della diretta (On Air) – episodio della sesta stagione di Hunter
 On Air (drama coreano) – serial televisivo sudcoreano del 2008